Teissier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Teissier (* 1945), französischer Mathematiker
 Elizabeth Teissier (* 1938), schweizerisch-französische Astrologin
 Georges Teissier (1900–1972), französischer Zoologe
 Guy Teissier (* 1945), französischer Politiker
 Henri Teissier (1929–2020), französischer Geistlicher, Erzbischof von Algier

Siehe auch:
 Teyssier
 Tessier